Patricia Churchland, Canadees-Amerikaans filosoof en vrouw van Paul Churchland
Paul Churchland, een Canadese filosoof en man van Patricia Churchland